Hochreiner ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Hochreiner (1774–1812), österreichischer Ordensgeistlicher und Theologe 
 Richard Hochreiner (Pseudonym Florian Riedler; vor 1945–nach 1975), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Christoph Hochreiner (* 1988), österreichischer Softwareingenieur